Каролювка () — топоним в Польше:

Населённые пункты 
 Каролювка — деревня в Билгорайском повяте Люблинского воеводства
 Каролювка — присёлок в Намыслувском повяте Опольского воеводства.
 Каролювка — деревня в Любачувском повяте Подкарпатского воеводства.

Другое 
 Каролювка — гора в Силезских Бескидах

См. также 
 Королёвка